Coppa CEV 2014-2015 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa CEV 2014-2015 – torneo di pallavolo maschile